PBO ist die Abkürzung für:
 Pixel Buffer Object, ein Buffer zum Speichern von Pixeldaten in OpenGL
 Process Before Output, ein Zeitpunkt der Dialogverarbeitung in einem dynamischen Programm in SAP R/3
 Projected Benefit Obligation, der unter FAS 87 verwandte Begriff für den Verpflichtungswert nach der Projected Unit Credit Method
 Piperonylbutoxid, ein Insektizid-Synergist
 Poly(p-phenylen-2,6-benzobisoxazol), ein synthetisches Polymer, aus dem die reißfeste Zylon-Faser besteht
 Philharmonia Baroque Orchestra, ein amerikanisches Orchester (San Francisco)
 Pin Bone Out, ein Ausdruck im Fischbereich
 Personenbeförderungsordnung, ein Regelwerk für den Kraftverkehr, den Nahverkehr und die Fahrgastschifffahrt in der DDR

PbO
 ist die chemische Formel für Blei(II)-oxid.

Abkürzung